Notre Dame (‚Unsere Frau‘) steht für:
 zahlreiche Kirchengebäude und Kapellen, die der Jungfrau Maria geweiht sind, siehe Liste von Frauenkirchen – insbesondere aber die Kathedrale Notre-Dame de Paris

Ordensgemeinschaften:
 Congrégation Notre Dame, in Deutschland auch als Welschnonnen oder Lotharinger Chorfrauen bekannt
 Schwestern Unserer Lieben Frau von Sion, auch Sionsschwestern genannt
 Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau, ein katholischer Frauenorden für die Erziehung und Ausbildung junger Mädchen

Universitäten:
 University of Notre Dame in Notre Dame (Indiana) bei South Bend, Vereinigte Staaten
 University of Notre Dame Australia in Fremantle, Western Australia, Australien
 Notre-Dame-Universität – Louaize in der Nähe von Beirut

Ortschaften und Gebiete:
 Kanton Notre-Dame-de-Bondeville im Département Seine-Maritime, Frankreich
 Notre-Dame-d’Allençon, Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Notre-Dame-d’Aliermont, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Notre-Dame-du-Bec, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Notre-Dame-de-Bellecombe, Gemeinde im Département Savoie
 Notre-Dame-de-Bliquetuit, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Notre-Dame-de-Boisset, Gemeinde im Département Loire
 Notre-Dame-de-Bondeville, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Notre-Dame-de-Cenilly, Gemeinde im Département Manche
 Notre-Dame-de-Courson, Gemeinde im Département Calvados
 Notre-Dame-du-Cruet, Gemeinde im Département Savoie
 Notre-Dame-d’Elle, Gemeinde im Département Manche
 Notre-Dame-d’Épine, Gemeinde im Département Eure
 Notre-Dame-d’Estrées, Gemeinde im Département Calvados
 Notre-Dame-de-Gravenchon, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Notre-Dame-du-Hamel, Gemeinde im Département Eure
 Notre-Dame-de-l’Isle, Gemeinde im Département Eure
 Notre-Dame-des-Landes, Gemeinde im Département Loire Atlantique
 Notre-Dame-de-Londres, Gemeinde im Département Hérault
 Notre-Dame-de-Livaye, Gemeinde im Département Calvados
 Notre-Dame-de-Livoye, Gemeinde im Département Manche
 Notre-Dame-de-Mésage, Gemeinde im Département Isère
 Notre-Dame-des-Millières, Gemeinde im Département Savoie
 Notre-Dame-de-Monts, Gemeinde im Département Vendée
 Notre-Dame-d’Oé, Gemeinde im Département Indre-et-Loire
 Notre-Dame-de-l’Osier, Gemeinde im Département Isère
 Notre-Dame-du-Parc, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Notre-Dame-du-Pré, Gemeinde im Département Savoie
 Notre-Dame-du-Pé, Gemeinde im Département Sarthe
 Notre-Dame-de-Riez, Gemeinde im Département Vendée
 Notre-Dame-du-Rocher, Gemeinde im Département Orne
 Notre-Dame-de-la-Rouvière, Gemeinde im Département Gard
 Notre-Dame-de-Sanilhac, Gemeinde im Département Dordogne
 Notre-Dame-du-Touchet, Gemeinde im Département Manche
 Notre-Dame-de-Vaulx, Gemeinde im Département Isère
 Notre Dame (Mauritius), Ortschaft in Mauritius
 Airon-Notre-Dame, Gemeinde im Département Pas-de-Calais 
 Arthaz-Pont-Notre-Dame, Gemeinde im Département Haute-Savoie
 Boiry-Notre-Dame, Gemeinde im Département Pas-de-Calais 
 Bretigney-Notre-Dame, Gemeinde im Département Doubs
 Chaufour-Notre-Dame, Gemeinde im Département Sarthe
 Esquay-Notre-Dame, Gemeinde im Département Calvados
 Le Puy-Notre-Dame, Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Les Châtelliers-Notre-Dame, Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 Liesse-Notre-Dame, Gemeinde im Département Aisne
 Mont-Notre-Dame, Gemeinde im Département Aisne
 Montcy-Notre-Dame, Gemeinde im Département Ardennes
 Nanteuil-Notre-Dame, Gemeinde im Département Aisne
 Pouligny-Notre-Dame, Gemeinde im Département Indre
 Précy-Notre-Dame, Gemeinde im Département Aube
 Rhêmes-Notre-Dame, Gemeinde in der autonomen Region Aostatal, Italien
 Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, Gemeinde im Département Orne
 Île Notre-Dame, eine im Sankt-Lorenz-Strom gelegene künstliche Flussinsel in der Provinz Québec, Kanada
 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, eines von 19 Arrondissements der Stadt Montreal in der Provinz Québec, Kanada

sowie:
 Notre Dame (Spiel), der Titel eines Spieles von Ravensburger
 Notre-Dame-Schule, eine mittelalterliche Musikschule
 Notre Dame (Oper), eine Oper nach dem Roman von Victor Hugo
 Notre Dame (Band), eine schwedische Metal-Band, welche von 1997 bis 2004 existierte

Siehe auch:
 Der Glöckner von Notre-Dame, ein historischer Roman von Victor Hugo
 Messe de Nostre Dame von Guillaume de Machaut, älteste vollständige Vertonung des Messordinariums 
 Mont-Notre-Dame
 Nostradamus (Begriffsklärung)